Le relevé d'identité peut faire référence à :
 Relevé d'identité bancaire ou RIB : délivré par une banque pour identifier un compte
 Relevé d'identité Caisse d'Épargne ou RICE : même fonction que le RIB, délivré par la Caisse d'épargne
 Relevé d'identité postale ou RIP : même fonction que le RIB, délivré par La Banque postale
 Relevé d'identité opérateur : numéro attribué à chaque ligne de téléphonie mobile ou téléphonie fixe, utilisé afin de conserver son numéro en changeant d'opérateur